Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1970–1971-es szezonja volt a Serie A hatvankilencedik idénye. A bajnok az Internazionale lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

A bajnokcsapat

 Lido Vieri (24 mérkőzés)
 Mauro Bellugi (19)
 Giacinto Facchetti (30)
 Gianfranco Bedin (23)
 Mario Giubertoni (27)
 Tarcisio Burgnich (29)
 Jair (23)
 Mario Bertini (26)
 Roberto Boninsegna (28)
 Sandro Mazzola (29)
 Mario Corso (29)
 Vezetőedzők: Heriberto Herrera, később Giovanni Invernizzi
Tartalékok
 Mario Frustalupi (18), Bernardino Fabbian (17), Ivano Bordon (9), Giancarlo Cella (6), Sergio Pellizzaro (4), Marco Achilli (3), Gabriele Oriali (2), Alberto Reif (2), Oscar Righetti (1).

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1970-71
 Serie C 1970-71
 Serie D 1970-71
 Coppa Italia 1970-71

További információk 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1